Siegstad ist der Familienname folgender Personen:

 Isak Siegstad (1898–1943), grönländischer Katechet und Landesrat
 Karl Siegstad (1930–2010), grönländischer Schriftsteller
 Ludvig Siegstad (1873–1947), grönländischer Landesrat
 Ville Siegstad (* 1945), grönländischer Hundeschlittensportler